

Оук-Гарбор — місто, штат Вашингтон
 Оук-Гарбор — селище, штат Огайо